Gerra puede referirse a:

 Gerra, el dios del fuego babilonio y acadio
 Gerra (insecto), un género de lepidópteros perteneciente a la familia Noctuidae
 Gerra (Gambarogno), una antigua comuna suiza del cantón del Tesino, localizada en el distrito de Locarno
 Cugnasco-Gerra, una comuna suiza del cantón del Tesino